Астапковичи — название населённых пунктов.

 Астапковичи — деревня в Городокском районе Витебской области Белоруссии.
 Астапковичи — деревня в Рославльском районе Смоленской области России.